Porák de Varna ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Porák de Varna (1849–1918), österreichischer Industrieller
 Eugen Porák de Varna (1892–1985), österreichischer Industrieller